Ivan Rašković (pjevač) (1942.), hrvatski operni pjevač
Ivan Rašković (putopisac) (1647.), hrvatski putopisac
Ivan Rašković (arhitekt), srbijanski arhitekt i predsjednik Društva arhitekata Srbije